Гарга може да се отнася за:
 птици от семейство Вранови
 Обикновена гарга (Coloeus monedula);
 Жълтоклюна или хайдушка гарга (Pyrrhocorax graculus);
 Синя гарга (Caracias garrulus);
 Червеноклюна гарга (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
 Шарена или сива гарга – регионално наименование за сивата врана (Corvus cornix);
 събирателно име за различни представители на семейство Вранови – чавка, сива или полска врана, гарван;
 Синя гарга – друго име на синявица, класифицирана в отделен раздел;
 Гарга - река в Бурятия;
 Гарга – местност в Бурятия край река Гарга;
 Гарга - балнеологичен курорт в местността Гарга.
 Гарга – вид клещи с възможност за регулиране спрямо размера на захапвания обект

Гарга също е част от името на:
 Гарга дере - местност в Родопите, близо до село Смилян;
 Гарга дупка - пещера в северозападна България, близо до село Ракита;
 Торе Гарга (Torre Garga) - село в южна Италия, област Калабрия;
 „Рошавата гарга“ - българска модна къща;
 ФК „Гарга“-Любеново – любителски футболен отбор от село Любеново.

Вижте също 
 Гарг
 Гаргас
 Гарда

Източници